Silicon Valley peut faire référence à :
Silicon Valley, pôle des industries de pointe situé dans la partie sud de la région de la baie de San Francisco en Californie ;
Silicon Valley, une série télévisée de HBO ;
Silicon Valley Football Classic, club de football américain ;
Silicon Valley Business Journal, un journal.